Goleszów (gemeente) is een gemeente in Silezië, Polen.
Goleszów (plaats in Silezië) is een bovenstaande gemeente.
Goleszów (plaats in Subkarpaten) is een plaats in Subkarpaten, Polen.